Terrazze
 plurale di terrazza
 Terrazze bahai
 sinonimo di terrazzamento